Feuerzeichen steht für:
 ein einfaches optisches Signal zur Fernkommunikation, ähnlich einem Rauchzeichen
 die Tierkreiszeichen Widder, Löwe und Schütze, siehe Astrologie #Tierkreiszeichen
 Aktion Feuerzeichen, gegenkulturelle Initiative zur Verbreitung kleiner Publikationen
 Feuerzeichen, verbotenes Buch über die Novemberpogrome 1938, siehe Ingrid Weckert #Feuerzeichen

Filme:
 Das Feuerzeichen, Film aus dem Jahr 1965
 Feuerzeichen (1979), Film aus dem Jahr 1979
 Feuerzeichen (1995), Historiendrama aus dem Jahr 1995